Simon Harcourt ist der Name folgender Personen:

* Simon Harcourt, 1. Viscount Harcourt (1661–1727), britischer Lordkanzler
 Simon Harcourt, 1. Earl Harcourt (1714–1777), britischer Diplomat und General